Anisodon kan avse:
 Anisodon (djur) – ett släkte utdöda däggdjur
 Anisodon (växter) – ett släkte bladmossor